Igreja de São Olaf, Igreja de São Olav ou Igreja de São Olavo pode referir-se a:

 Catedral de Santo Olavo (Oslo)
 Catedral de São Olavo (Helsingor)
 Igreja de São Olavo (Tallinn)

Desambiguação